Улюта — название рек в Онгудайском районе Республики Алтай:

 Улюта (приток Катуни)
 Улюта (приток Урсула)
 Улюта (приток Каерлыка)